Grzenia
 Jan Grzenia
 Gereon Grzenia-Romanowski